Парламентские выборы в Вануату состоялись 30 ноября 1987 года. По результатам выборов численность членов парламента была увеличена с 39 до 46 человек. Премьер-министром в результате выборов остался представитель Партии Вануаку Уолтер Лини.

По результатам выборов правящая Партия Вануаку сохранила абсолютное  большинство, партия получила чуть меньше 50% голосов избирателей и 25 мест в парламенте. Союзу умеренных партий досталось 40% голосов и 19 мест.  Явка избирателей была зафиксирована на уровне 71,6%.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Вануату
Вануату
События 30 ноября
Ноябрь 1987 года
1987 год в Вануату